Первая Федеральная Лига Югославии 1970/1971 () — 42-й сезон чемпионата Югославии по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Югославии на rsssf.com

1970/1971
Югославия
Югославия
Спорт в Югославии в 1970 году
Спорт в Югославии в 1971 году